een forens, iemand die heen en weer reist tussen de woongemeente en de werkgemeente
 een beoefenaar van pendelen (parapsychologie)
 een groep regenwormen, die in Nederland is vertegenwoordigd door twee soorten: Lumbricus terresteris en Aporrectodea longa.